Вільям Крукс — англійський дослідник
 Тім Крукс — британський веслувальник